Bildbeschreibung steht für:

 Bildbeschreibungen für Blinde, insbesondere:
 Alt-Text, ein Text, der ein Bild alternativ zum Sehen beschreibt
 Audiodeskription, akustische Bildbeschreibung
 Ekphrasis, eine Literaturgattung